Il singolare del torneo di tennis Prime Cup Aberto de São Paulo 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillermo Cañas che ha battuto in finale Diego Hartfield 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Flávio Saretta (primo turno)
 Diego Hartfield (finale)
 Ricardo Mello (primo turno)
 Guillermo Cañas (Campione)

 Ramón Delgado (semifinali)
 André Sá (primo turno)
 André Ghem (primo turno)
 Adrián García (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prime Cup Aberto de São Paulo 2007